Renville megye (Észak-Dakota)
Renville megye (Minnesota)